Бурлаченко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бурлаченко Валерій Іванович (н. 1970) — радянський та російський футболіст, тренер.
 Бурлаченко Григорій Федорович (н. 1914) — український розвідник.
 Бурлаченко Євген Дмитрович (н. 1952) — політик, мер Луганська в 2002—2006.
 Бурлаченко Степан Пилипович (н. 1914) — Герой Радянського Союзу.